Ouavoussé peut désigner :
Ouavoussé, le village situé dans le département de Diabo au Burkina Faso
Ouavoussé (ou Wavoussé), le village situé dans le département de Loumbila au Burkina Faso
Ouavoussé, le village situé dans le département de Méguet au Burkina Faso
Ouavoussé (ou Wavoussé), le village situé dans le département de Nagréongo au Burkina Faso
Ouavoussé, le village situé dans le département de Zoungou au Burkina Faso
Ouavoussé-Mossi, la localité située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso
Ouavoussé-Silmi-Mossi, la localité située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso